«Wish I Didn’t Miss You» — второй сингл американской R&B и соул-певицы Энджи Стоун с альбома Mahogany Soul.

Песню написал композитор и музыкант Андреа Мартин специально для Энджи Стоун и её альбома Mahogany Soul.
Позже в обработке от Hex Hector, песня вошла в сборник This Is Ultimate Dance, изданный 25 июня компанией J Records. В инструментальном сопровождении песни практически без изменения использованы фрагменты из песни Back Stabbers вокальной группы The O’Jays, изданной в 1972 году.

Список композиций 
12 Maxi
 «Wish I Didn’t Miss You» (Album Version) — 4:33
 «Wish I Didn’t Miss You» (Hex Hector/Mac Quayle Mixshow) — 5:43
 «Wish I Didn’t Miss You» (Pound Boys Stoneface Bootleg Mix) — 7:51

CD-Maxi
 «Wish I Didn’t Miss You» (Hot Mix Radio) — 4:19
 «Wish I Didn’t Miss You» (Hex Hector And Mac Quayle Club Mix) — 9:54
 «Wish I Didn’t Miss You» (Hex Hector And Mac Quayle Vibe Mix) — 7:55
 «Wish I Didn’t Miss You» (Pound Boys Stoneface Bootleg Mix) — 7:51
 «Brotha» (Spen & Karizma Club Mix) — 7:40

Promo — 12" Maxi
«12 Maxi 1»:
 «Wish I Didn’t Miss You» (Hex Hector Mac Quayle Main Club Mix) — 9:54
 «Wish I Didn’t Miss You» (Hex Hector Mac Quayle Vibe Mix) — 7:55
 «Wish I Didn’t Miss You» (Hex Hector Mac Quayle Mixshow) — 5:43
«12 Maxi 2»:
 «Wish I Didn’t Miss You» (Pound Boys Stoneface Bootleg Mix) — 7:51
 «Wish I Didn’t Miss You» (Hex Hector Mac Quayle Dub) — 8:31

CD-Single
 «Wish I Didn’t Miss You» (Album Version) — 4:33
 «Gotta Get To Know You Better» — 5:00

Promo — The Remixes — CD-Maxi
 Wish I Didn’t Miss You (Original Version) — 3:58
 «Wish I Didn’t Miss You» (Remix Radio) — 4:02
 «Wish I Didn’t Miss You» (Hot Mix Radio) — 4:19
 «Wish I Didn’t Miss You» (Original Call Out Hook) — 8:10
 «Wish I Didn’t Miss You» (Remix Call Out Hook) — 8:10

12" Maxi Nitelite
 «Wish I Didn’t Miss You» (Hex Hector Mac Quayle Main Club Mix) — 9:54
 «Wish I Didn’t Miss You» (Hex Hector Mac Quayle Vibe Mix) — 7:55
 «Wish I Didn’t Miss You» (Pound Boys Stoneface Bootleg Mix) — 7:51
 «Wish I Didn’t Miss You» (DJ Spen & Karizma Club Mix) — 7:40

12" Maxi
Promo — 12" Maxi J
 «Wish I Didn’t Miss You» (Long Version) — 4:31
 «Wish I Didn’t Miss You» (Instrumental) — 4:35
 «Wish I Didn’t Miss You» (Acappella) — 4:30

12 Maxi J
 «Wish I Didn’t Miss You» (Hex Hector Mac Quayle Club Mix) — 9:54
 «Wish I Didn’t Miss You» (Hex Hector Mac Quayle Vibe Mix) — 7:55
 «Wish I Didn’t Miss You» (Pound Boys Stoneface Bootleg Mix) — 7:51
 «Brotha» (Spen & Karizma Club Mix) — 7:40

CD-Single J
 «Wish I Didn’t Miss You» (Album Version) — 4:31
 «Wish I Didn’t Miss You» (Hex Hector Mac Quayle Mixshow) — 5:44
 «Gotta Get To Know You Better» — 4:58

Extra
 «Wish I Didn’t Miss You» (Video) — (4:05)

Сингл в чартах

Примечания 

Песни на английском языке
Ритм-энд-блюз-баллады
Сентиментальные любовные песни
Синглы J Records